Милан Гајић може бити:

 Милан Гајић (фудбалер, 1986), српски фудбалер
 Милан Гајић (фудбалер, 1996), српски фудбалер
 Милан Гајић (хокејаш), канадски хокејаш